Piangrande ima više značenja:
 Piangrande, Belluno
 Piangrande, Pistoia
 Piangrande, Vicenza